Ira — sentimento humano
 Insuficiência renal aguda — perda da função renal
 Ira! — grupo musical do Brasil
 Exército Republicano Irlandês ou Irish Republican Army ou IRA — grupo paramiltar da Irlanda do Norte
 Intervenção e Resgate Animal ou IRA — organização portuguesa de ações de assistência e resgate animal.